Џереми Стронг (; Бостон, 25. децембар 1978) амерички је глумац. Познат је по улози Кендала Роја у серији Наследници (2018—данас).

Филмографија

Филм 

|-
| 2008.
| Претња
| -{The Happening}-
| редов Остер
|
|-
| rowspan=2| 2012.
| Линколн
| -{Lincoln}-
| Џон Џорџ Николај
|
|-
| 00:30 — Тајна операција
| -{Zero Dark Thirty}-
| Томас
|
|-
| rowspan=2| 2014.
| Судија
| -{The Judge}-
| Дејл Палмер
|
|-
| Селма
| -{Selma}-
| Џејмс Риб
|
|-
| rowspan=2| 2015.
| Црна миса
| -{Black Mass}-
| Џош Бонд
|
|-
| Опклада века
| -{The Big Short}-
| Вини Данијел
|
|-
| 2019.
| Господа
| -{The Gentlemen}-
| Метју Бергер
|
|-
| 2022.
| Време Армагедона
| -{Armageddon Time}-
| Ирвинг Граф
|
|}

Телевизија 

|-
| 2011—2013.
| Добра жена
| -{The Good Wife}-
| Мет Бекер
| 5 епизода
|-
| 2018—данас
| Наследници
| -{Succession}-
| Кендал Рој
| 29 епизода
|}

Референце

Спољашње везе 
 
 
 

Рођени 1978.
Људи из Бостона
Амерички глумци
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Еми
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа